Dobach ist ein geographischer Name:

 Dobach (Würselen), Ortsteil der Stadt Würselen in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Dobach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (zur Rems) vor Mögglingen, Ostalbkreis, Baden-WÜrttemberg
 Dobach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Neckar bei Neckarmühlbach) vor Zimmerhof, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Döbach
 Dombach